Rohrbächle oder Rohrbächel ist eine im Süddeutschen häufige, auch freie Variante des Namens Rohrbach insbesondere als Gewässername:

 Rohrbächel (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz in Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Elsenz

 Rohrbächle (Kirbach) – zwei Zuflüsse des Kirbachs im Gebiet der Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Vorderes Rohrbächle, linker Zufluss vor dem Kirbachhof
 Hinteres Rohrbächle, linker Zufluss beim Kirbachhof
 Rohrbächle (Lindenbächle), linker Zufluss des Lindenbächles (zur Wieslauf) nach Schlechtbach, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rohrbächle (Murg), linker Zufluss der Südschwarzwälder („Hauensteiner“) Murg bei Oberhof, Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rohrbächle (Rench), linker Zufluss der hier noch Schöngrundbächle genannten Rench beim Dissenhof des Zinkens Wilde Rench, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Rohrbach
 Rohrbächlein